Oeloe (plaats) - plaats in Jakoetië, Rusland
 Oeloe (rivier) - rivier in Jakoetië, Rusland